Bukszpanowate (Buxaceae Dumort.) – rodzina roślin z monotypowego rzędu bukszpanowców (Buxales). Obejmuje 6 rodzajów z ok. 120 gatunkami, które występują w dużym rozproszeniu na różnych kontynentach, z wyjątkiem Australii i Antarktydy. Centra zróżnicowania to wschodnia Azja (plemię Sarcococceae) i Ameryka Środkowa (rośnie tam 50 gatunków z rodzaju bukszpan, z czego 30 to endemity Kuby). Rozpowszechnione w uprawie jako rośliny ozdobne są niektóre gatunki, zwłaszcza z rodzajów runianka i bukszpan, przy czym te pierwsze najczęściej jako rośliny okrywowe, a drugie na żywopłot i topiary. Rośliny z rodzaju Sarcococca bywają uprawiane dla pachnących kwiatów kwitnących w okresie zimowym. Twarde drewno niektórych gatunków bukszpanu (zwłaszcza zwyczajnego i Buxus macowanii), dobrze nadaje się do toczenia i polerowania. Wykorzystywane jest od dawna do wyrobu mebli i przedmiotów ozdobnych.

Morfologia 

 Pokrój Zimozielone krzewy i niewielkie drzewa, rzadziej byliny o drewniejącej nasadzie łodyg. Pędy zwykle nagie, jeśli owłosione to włoski proste.
 Liście Skrętoległe (Didymeles i plemię Sarcococceae) lub naprzeciwległe (Buxus). Pojedyncze, zwykle skórzaste, całobrzegie, ząbkowane tylko u runianek Pachysandra. Pozbawione przylistków. Użyłkowanie liścia pierzaste, choć czasem z nasady blaszki wychodzą trzy główne żyłki, a nie jedna.
 Kwiaty Drobne, promieniste, rozdzielnopłciowe (rośliny jednopienne, tylko u niektórych Styloceras dwupienne). Kwiaty wyrastają zwykle w kątach liści, rzadziej szczytowo, w pęczkach, kłosach i gronach. W kwiatach męskich okwiat w postaci czterech listków zrośniętych u nasady (brak ich u Haptanthus). Pręciki występują w liczbie od 4 (najczęściej), przez 6–8, do 45 Styloceras, tylko u Haptanthus są dwa, przy tym zrośnięte. W kwiatach żeńskich listków okwiatu jest 5–6 (Buxus) lub więcej – do 20 (plemię Sarcococceae), albo brak wcale (Haptanthus). Zalążnia górna z dwóch owocolistków (plemię Sarcococceae) lub trzech (Buxus). Owocolistki ponad zalążnią są rozchylone i wyciągnięte w szyjki słupka.
 Owoce Torebki i pestkowce (plemię Sarcococceae), zwykle z zachowaną i okazałą szyjką słupka.

Systematyka 
Pozycja systematyczna rodziny przez długi czas pozostawała niejasna. Wyróżnia się bowiem zestawem cech zarówno opisywanych jako pierwotne (niezakończone zrastanie owocolistków ponad zalążnią) oraz cechy typowe dla roślin z podklas ukęślowych (Dilleniidae) i różowych (Rosidae) – trójkomorowa zalążnia, budowa anatomiczna łodygi. W efekcie grupa ta w randze rzędu włączana była do oczarowych (Hamamelidae) lub w randze rodziny trafiała do wilczomleczowców (Euphorbiales) (system Cronquista z 1981). Późniejsze analizy, w tym molekularne wskazały odrębną pozycję tej rodziny blisko kladu bazalnego dwuliściennych właściwych. W systemach APG I z 1998 i APG II z 2003 rodzina Buxaceae przedstawiana była jako siostrzana rodzinie Didymelaceae w obrębie rzędu Buxales. W systemie APG III z 2009 i APG IV rodzaj Didymeles z monotypowej rodziny Didymelaceae włączony został do Buxaceae, podobnie do Buxaceae włączono także rodzinę Haptanthaceae z jednym gatunkiem Haptanthus hazlettii w systemie APG IV. W efekcie od 2016 Buxaceae są jedyną rodziną w rzędzie Buxales.

 Pozycja systematyczna rodziny i rzędu według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny według APweb
 rodzaj: Didymeles Leandri
 plemię Sarcococceae
 rodzaj: Pachysandra Michx. – runianka
 rodzaj: Sarcococca Lindl. – sarkokokka
 rodzaj: Styloceras Kunth ex A. H. L. Jussieu

 rodzaj: Haptanthus Goldberg & C. Nelson

 plemię Buxeae
 rodzaj: Buxus L. (w tym Notobuxus) – bukszpan

Przypisy